Ostojić ist der Familienname folgender Personen: 
 Bojan Ostojić (* 1984), serbischer Fußballspieler
 Ivan Ostojič (* 1989), serbischer Fußballspieler
 Mica Ostojić (1943–2020), jugoslawische bzw. serbische Sängerin
 Miloš Ostojić (* 1991), serbischer Fußballspieler
 Predrag Ostojić (1938–1996), jugoslawischer Schachgroßmeister
 Radenko Ostojić (1924–1979), jugoslawischer Filmregisseur
 Tanja Ostojić (* 1972), serbische, feministische Performance-Künstlerin
 Ugljesa Ostojić (* 1985), bosnischer Tennisspieler